Марс суперлига 1998/1999 () — 6-й сезон чемпионата Словакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Словакии на rsssf.com

1998/1999
Словакия
Словакия
Спорт в Словакии в 1998 году
Спорт в Словакии в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999